Jayawardene est le nom de :
 Junius Richard Jayewardene (1906-1996), homme politique et président du Sri Lanka
 Mahela Jayawardene (né en 1977), joueur de cricket srilankais
 Prasanna Jayawardene (né en 1979), joueur de cricket srilankais